Osoby noszące nazwisko Perry
 Adam Perry (ur. 1969) – brytyjski muzyk
 Bill Perry (1958-2007) – amerykański gitarzysta bluesowy
 Brendan Perry (ur. 1959) – brytyjski muzyk
 Chris Perry (ur. 1990) – amerykański zapaśnik
 Clarence Perry (1872-1944) – amerykański architekt
 Corey Perry (ur. 1985) – kanadyjski hokeista
 David Perry (ujednoznacznienie)
 Eleanor Perry (1914-1981) – amerykańska scenarzystka filmowa
 Fred Perry (ujednoznacznienie)
 Jason Perry (ur. 1969) – brytyjski muzyk
 Jeff Perry (ur. 1955) – amerykański aktor
 Jimmy Perry (1923-2016) – brytyjski aktor
 Joe Perry (ujednoznacznienie)
 Johnny Perry (1972-2002) – amerykański wrestler i strongman
 Jonathan Perry (ur. 1976) – nowozelandzki piłkarz
 Joseph Perry (ujednoznacznienie)
 Katy Perry (ur. 1984) – amerykańska piosenkarka
 Lee Perry (ur. 1936) – jamajski producent muzyczny
 Lilla Cabot Perry (1848-1933) – amerykańska malarka
 Linda Perry (ur. 1965) – amerykańska piosenkarka
 Luke Perry (1966-2019) – amerykański aktor telewizyjny
 Matthew Perry (ujednoznacznienie)
 Michael Perry (ur. 1954) – franciszkanin,
 Michelle Perry (ur. 1979) – amerykańska lekkoatletka, dwukrotna mistrzyni świata w biegu na 100 m przez płotki
 Rebecca Perry (ur. 1988) – amerykańska siatkarka
 Rick Perry (ur. 1950) – amerykański polityk
 Roy Perry (ur. 1943) – brytyjski polityk
 Shenay Perry (ur. 1984) – amerykańska tenisistka
 Stephen Joseph Perry (1833-1889) – angielski naukowiec
 Steve Perry (ur. 1949) – amerykański muzyk
 Tim Perry (ur. 1965) – amerykański koszykarz
 Thomas Perry (ur. 1947) – amerykański pisarz
 Thomas Johns Perry (1807-1871) – amerykański polityk
 Todd Perry (ujednoznacznienie)
 William Perry (ur. 1927) – amerykański polityk

 Miejscowości w USA
 Perry – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Perry – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Taylor
 Perry – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Houston
 Perry – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Perry – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Perry – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Perry – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Perry – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Perry – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Perry – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Perry – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Perry – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Perry – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Noble
 Perry – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken
 Perry – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Perry – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

 Gminy w USA
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Martin
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Woodson
 Perry (ang. Perry Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
 Perry (ang. Perry Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Perry (ang. Perry Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Perry (ang. Perry Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Perry (ang. Perry County) – w stanie Tennessee

 Miejscowości w Kanadzie
 Perry w Ontario

 Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Perry – wieś w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire, w dystrykcie Huntingdonshire